Salamon Miklós (1933–2009) bányamérnök, az MTA külső tagja
 Salamon Miklós (1974) válogatott labdarúgó